

Musica 
 Pressure Drop – singolo dei Toots & the Maytals del 1970
 Pressure Drop – album di Robert Palmer del 1975
 Pressure Drop – album di Billy Bragg del 2010

Altro 
 Gli abissi dell'amore (Pressure Drop) – romanzo di Peter Abrahams del 1989
 DSSV Pressure Drop – nave da ricerca della United States Navy